You Give Love a Bad Name (single), een nummer van de Amerikaanse rockband Bon Jovi
 You Give Love a Bad Name (album), een album van de Amerikaanse singer-songwriter GG Allin